Alberto Gimignani – attore italiano
 Alessio Gimignani – pittore italiano
 Giacinto Gimignani – pittore italiano
 Ludovico Gimignani – pittore italiano